Nike har flere betydninger
Nike (mytologi) – Sejrens gudinde i græsk mytologi.
Nike, Inc. – amerikansk virksomhed der sælger sko og beklædning især til sport.
NIKE – Raketbatterier ved København.